Серники () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любартувский повят, Люблинское воеводство. Население — 4878 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжостувка
 Чернеюв
 Нова-Весь
 Нова-Воля
 Серники
 Серники-Колёня
 Воля-Серницка
 Воля-Серницка-Колёня
 Вулька-Заблоцка
 Вулька-Завепшицка

Соседние гмины 
 Гмина Любартув
 Гмина Недзвяда
 Гмина Острув-Любельски
 Гмина Спичин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства